Појам Попрад може да се односи на:

 Попрад (град), град у Словачкој
 Попрад (река), река у Словачкој и Пољској